Mariedal kan syfta på:

Mariedal, Upplands-Bro kommun – en tätort i Upplands-Bro kommun
Mariedal, Götene kommun – en ort i Götene kommun
Mariedals slott – ett slott i Götene kommun
Mariedal, Karlskrona – en stadsdel i Karlskrona
Mariedal, Umeå – en stadsdel i Umeå
Mariedal, Vänersborg – en stadsdel i Vänersborg
Mariedal, Kungsholmen – en gård på Kungsholmen i Stockholm
Mariedal, Timrå – ett bostadsområde i Vivsta i centrala Timrå